BLOB (informatica) oftewel binary large object, een onderdeel van een database
BLOB (architectuur), een architectuurstijl
De Blob (Eindhoven), een futuristisch gebouw in Eindhoven
Blob (Marvel), een personage uit de strips van Marvel Comics
Films:
The Blob (1958), een film uit 1958 van Irvin Yeaworth
Beware! The Blob, een film uit 1972 van Larry Hagman
The Blob (1988), een remake uit 1988 onder regie van Chuck Russell van de film uit 1958
A Boy and His Blob, een computerspel uit 1989
De Blob (computerspel), een computerspel uit 2008